K125 ou K.125 peut faire référence à :
 Litaniae de venerabili altaris Sacramento (K.125), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Panhard K125, un camion du constructeur français Panhard ;
 Sonate K. 125, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.